Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Rogers Cup női páros mérkőzéseit.

A címvédő a Liezel Huber–Lisa Raymond-páros volt, az elődöntőben azonban ezúttal vereséget szenvedtek a Nagyja Petrova–Katarina Srebotnik-kettőstől. A finálét meglepetésre a Klaudia Jans-Ignacik–Kristina Mladenovic-duó nyerte meg, 7–5, 2–6, [10–7]-re legyőzve az orosz és a szlovén játékost.

Kiemeltek
Az első négy kiemelt páros a második körben kezdte meg a szereplést.

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettesek

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
Eredmények

N2